Der Ortsname Bütschwil bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
 eine Ortschaft im Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen, siehe Bütschwil
 einen Ortsteil der Gemeinde Schüpfen, Kanton Bern, siehe Bütschwil BE